Sovrani dei regni di Sicilia e di Napoli (1071-1861)
 Sovrani di Sicilia (1071-1816)
 Sovrani di Napoli (1282-1816)
 Re delle Due Sicilie (1816-1861)